Термин Голубая цапля может значить:

 Большая голубая цапля — вид птиц, распространённый в Новом Свете.
 Малая голубая цапля — вид птиц, распространённый в Новом Свете.
 «Голубая цапля» — классический детски роман американской писательницы Сесилии Джемисон (оригинальное название «Леди Джейн» (англ. «Lady Jane»)).